Daum peut désigner :

Patronyme 
 Jean Daum, notaire et verrier, fondateur de la verrerie d'art Daum ;
 Antonin Daum et Auguste Daum, fils de Jean Daum ;
 Louise Daum, fille d'Auguste Daum, petite-fille de Jean Daum et épouse de Louis Sencert
 Léon Daum, fils d'Auguste Daum, et petit-fils de Jean Daum.
 Paul Daum, fils d'Auguste Daum, et petit-fils de Jean Daum
 Pierre Daum, un journaliste et essayiste français, arrière-arrière petit-fils d'Auguste Daum ;
 Ahron Daum, un rabbin, professeur et écrivain israélien ;
 Alexandra Daum, une skieuse alpine autrichienne ;
 Christoph Daum, un entraîneur de football allemand ;

 Pierre Daum, un écrivain et journaliste français.

Autres 
 Daum, une verrerie d'art nancéienne ;
 Daum Communications, un portail web sud-coréen.

Voir aussi

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme